

Persone 
 Boran – regina persiana del VII secolo
 Jing Boran – cantante e attore cinese

Altro 
 Boran-sur-Oise – comune francese nel dipartimento dell'Oise
 Cani Boran – varietà di dingo asiatici, estinti
 Muay boran – arte marziale thailandese
 Negele Boran – città dell'Etiopia meridionale